Pokasowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Pokasowoje/Показовое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dobrowelytschkiwka, siehe Pokasowe (Dobrowelytschkiwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Pokasowe (Myrhorod)